Un dégrilleur peut désigner un équipement utilisé :
 dans le domaine du traitement de l'eau, pour une opération appelée dégrillage ;
 en sidérurgie, un dégrilleur à coke, un chariot spécifique utilisé dans une cokerie.